El nombre Parroquia de Saint Patrick puede hacer referencia a:

 Parroquia de Saint Patrick en Granada.
 Parroquia de Saint Patrick en Dominica.